Šahovsko prvenstvo grada Pariza održano je po prvi put 1925. godine.

{| class="sortable wikitable"
! # !! Godina !! Pobjednik
|-
| 1 || 1925.  || Abraham BaratzVitaly Halberstadt
|-
| 2 || 1926.  || Leon Schwartzmann
|-
| 3 || 1927.  || Abraham Baratz
|-
| 4 || 1928.  || Abraham Baratz
|-
| 5 || 1929.  || Tihomil Drezga
|-
| 6 || 1930.  || Josef Cukierman
|-
| 7 || 1931.  || Eugene Znosko-Borovsky
|-
| 8 || 1932.  || Oscar Blum
|-
| 9 || 1933.  || Aleksandr Aljehin
|-
| 10 || 1934.  || Nicolas Rossolimo
|-
| 11 || 1935.  || Léon Monosson
|-
| 12 || 1936.  || Nicolas Rossolimo
|-
| 13 || 1937.  || Nicolas Rossolimo
|-
| 14 || 1938.  || Maurice Raizman
|-
| 15 || 1939.  || Nicolas Rossolimo
|-
| 16 || 1942.  || Robert Crépeaux
|-
| 17 || 1943.  || Schoen
|-
| 18 || 1944.  || César Boutteville
|-
| 19 || 1945.  || César Boutteville
|-
| 20 || 1946.  || César Boutteville
|-
| 21 || 1947.  || Nicolas Rossolimo
|-
| 22 || 1948.  || Nicolas Rossolimo
|-
| 23 || 1949.  || Nicolas Rossolimo
|-
| 24 || 1950.  || Jacques Planté
|-
| 25 || 1951.  || Stepan Popel
|-
| 26 || 1952.  || César Boutteville
|-
| 27 || 1953.  || Stepan Popel
|-
| 28 || 1954.  || Stepan Popel
|-
| 29 || 1955.  || Pierre Rolland
|-
| 30 || 1956.  || Borko Simonović
|-
| 31 || 1957.  || J. Ratner 
|-
| 32 || 1958.  || Guy Mazzoni 
|-
| 33 || 1959.  || G. Linais 
|-
| 34 || 1961.  || César Boutteville
|-
| 35 || 1962.  || Francois Molnar
|-
| 36 || 1963.  || Francois Molnar
|-
| 37 || 1964.  || Francois Molnar 
|-
| 38 || 1965.  || Bogdan Dučić
|-
| 39 || 1966.  || Miodrag Todorčević 
|-
| 40 || 1967.  || Miodrag Todorčević 
|-
| 41 || 1968.  || Claude Jean
|-
| 42 || 1969.  || Bernard Huguet
|-
| 43 || 1970.  || Kristian Cormier
|-
| 44 || 1971.  || Alexanadar Obradovic 
|-
| 45 || 1972.  || César Boutteville 
|-
| 46 || 1973.  || Miodrag Todorčević
|-
| 47 || 1974.  || Miodrag Todorčević
|-
| 48 || 1975.  || Jacques Maclès
|-
| 49 || 1976.  || Miodrag Todorčević
|-
| 50 || 1977.  || G. Nora 
|-
| 51 || 1978.  || Christian Lécuyer
|-
| 52 || 1979.  || Alain Villeneuve
|-
| 53 || 1980.  || Zilber ("izvan konkurencije")Nicolas Giffard 
|-
| 54 || 1981.  || Didier Sellos
|-
| 55 || 1982.  || Éric Prié
|-
| 56 || 1983.  || Éric Prié
|-
| 57 || 1984.  || Olivier Renet
|-
| 58 || 1985.  || Slim Belkhodja
|-
| 59 || 1986.  || Nabil Doghri
|-
| 60 || 1987.  || Jacques Maclès
|-
| 61 || 1988.  || Didier Sellos
|-
| 62 || 1989.  || Christophe Bernard
|-
| 63 || 1990.  || Manuel Apicella
|-
| 64 || 1991.  || Jacques Elbilia
|-
| 65 || 1992.  || Éric Prié
|-
| 66 || 1993.  || Laurent Vérat
|-
| 67 || 1994.  || Jacques Demarre
|-
| 68 || 1995.  || Olivier Renet
|-
| 69 || 1996.  || Éric Prié
|-
| 70 || 1997.  || Eloi Relange
|-
| 71 || 1998.  || Eloi Relange
|-
| 72 || 1999.  || Eloi Relange
|-
| 73 || 2000.  || Joël Lautier
|-
| 74 || 2001.  || Luc Bergèz
|-
| 75 || 2002.  || Yochanan Afek (izvan konkurencije)Laurent Fressinet
|-
| 76 || 2003.  || Alberto David
|-
| 77 || 2004.  ||
|-
| 78 || 2005.  || Alberto David
|-
| 79 || 2006.  || Murtas Kažgalejev
|-
| 80 || 2007.  || Maxime Vachier-Lagrave
|-
| 81 || 2008.  || Maxime Vachier-Lagrave
|-
| 82 || 2009.  || Murtas Kažgalejev
|-
| 83 || 2010.  || Sebastian Feller
|-
| 84 || 2011.  ||
|}

Izvori 

Šahovska natjecanja
Šah u Francuskoj
Međunarodna športska natjecanja u Francuskoj
Šport u Parizu